Lae Parira (plaats), een plaats in Indonesië
Lae Parira (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing